Pettibone ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Herman Pettibone (1835–1918), US-amerikanischer Politiker
 Jay Pettibone (* 1957), US-amerikanischer Baseballspieler
 Marian Hope Pettibone (1908–2003), US-amerikanische Zoologin
 Shep Pettibone (* 1959), US-amerikanischer Musikproduzent und DJ

Pettibone bezeichnet außerdem:

 Pettibone (North Dakota), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten